Bland Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bland Mountain (Oregon)
 Bland Mountain (Texas)